Combate de San Pedro puede referirse a:

 Combate de San Pedro (1807): ocurrido el 7 de junio de 1807 en la Banda Oriental;
 Ataque al fuerte de San Pedro en Chile, ocurrido el 29 de diciembre de 1819.